Li Qi može biti:
Li Qi (car) (314. – 338.), car kineske/Ba-Di države Cheng Han
Li Qi (pjesnik), kineski pjesnik iz doba dinastije tang
Li Qi (vojni guverner) (741. – 807.), kineski vojni guverner iz doba dinastije Tang
Li Qi (softball) (1983.), kineska igračica softballa